Giovanni Antonio I di Eggenberg – principe di Eggenberg austriaco
 Giovanni Antonio II di Eggenberg – principe di Eggenberg austriaco
 Giovanni Cristiano I di Eggenberg – principe di Eggenberg austriaco
 Giovanni Cristiano II di Eggenberg – principe di Eggenberg austriaco
 Giovanni Ulrico di Eggenberg – principe di Eggenberg austriaco
 Giovanni Sigifredo di Eggenberg – principe di Eggenberg austriaco